Alexander Ginsburg ist der Name folgender Personen:

* Alexander Ginsburg (Generalsekretär) (1915–1996), deutscher Jurist und jüdischer Funktionär
 Alexander Iljitsch Ginsburg (1936–2002), russischer Schriftsteller und Bürgerrechtler